Le tournoi de tennis du Maroc 2013 s'est déroulé du 8 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Tommy Robredo remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Kevin Anderson. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Julian Knowle et Filip Polášek s'imposent en finale face à Dustin Brown et Christopher Kas. Il s'agit du  en double pour Knowle et du  pour Polášek.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2013)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Casablanca
Sport au Maroc en 2013
Tennis en avril 2013